Janeway peut faire référence à :

Patronyme 

 Charles Alderson Janeway (1909-1981), pédiatre américain
 Charles Janeway (1943-2003), immunologiste, fils de Charles Alderson Janeway
 Elizabeth Janeway (1913-2005), auteure et critique américaine

Personnage fictif 
 Kathryn Janeway, personnage de l'univers de Star Trek

Informatique & internet 
 Janeway (plateforme logicielle), une plateforme logicielle de publications d'articles universitaires en accès ouvert, programmée & publiée par un groupe de concepteurs & développeurs de l'Université de Londres en sources ouvertes. Initialement créée pour les besoins du projet «  », elle est notamment utilisée par le projet «  » de publications d'articles scientifiques dans le domaine des géosciences, publications en accès ouvert.